Réti Csaba (1936–2009) magyar operaénekes (tenor)
 Réti Csaba (1949) magyar orvos

Jegyzetek